Политический кризис на Украине:

 Политический кризис на Украине 2006 года
 Политический кризис на Украине 2007 года
 Политический кризис на Украине 2008 года
 Политический кризис на Украине 2013—2014 годов
 Политический кризис на Украине 2016 года

См. также  

 Российско-украинский кризис (2021—2022)

Политические кризисы на Украине